Го́рькая — река в Ставропольском крае. Длина — 72 км, площадь бассейна — 643 км².

Вытекает из балки Горькая у горы Острой вблизи посёлка Северный Шпаковского района и является правым притоком Грачёвки. Устье находится напротив села Кугуты Петровского района.

Относится к бассейну рек Восточный и Западный Маныч.

Притоки 
 Спицевка
 ручей Базовый
 ручей Копанский
 Горькая 2-я

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Грачёвки (притока Калауса)
Реки Ставропольского края